

Anni
39 – anno del I secolo d.C.
39 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
39 – numero naturale